Плавающий валютный курс, или колеблющийся валютный курс () — режим валютного курса, при котором значению валюты разрешено колебание в зависимости от валютного рынка. Валюта, использующая плавающий обменный курс, известна как плавающая валюта.

С ноября 2014 года российский рубль использует плавающий валютный курс. Ранее курс удерживался ЦБ РФ в рамках валютного коридора путем валютных интервенций.

Экономическое обоснование 
Есть экономисты, например, Милтон Фридман, считающие, что в большинстве случаев плавающие курсы валют предпочтительнее фиксированных. Так как плавающий курс валюты регулируется автоматически, то он позволяет государству ослабить воздействие от потрясений и иностранных циклов бизнес-оборотов, а также упреждает возникновение платёжного кризиса.

Тем не менее, фиксированный режим валютного курса может быть предпочтительнее в отдельных ситуациях за свою стабильность и определённость. Он не обязательно может быть реальным, с учётом результатов валютных торгов в других странах, пытающихся держать цены на свою валюту «сильными» или высокими по отношению к другим валютам, — к примеру в Великобритании или странах Юго-Восточной Азии до азиатского валютного кризиса.

Ведутся споры по предпочтительности выбора между фиксированным и плавающим валютными курсами, устанавливаемыми Моделью Манделла-Флеминга, утверждающей, что экономика (или правительство) не могут одновременно поддерживать фиксированный валютный курс, свободное движение капитала и независимую денежную политику. Оно должно выбирать любые два пункта из трёх.

См. также 
 Валютный курс
 Режим валютного курса
 Невозможная троица

Примечания

Ссылки 
 ПЛАВАЮЩИЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС // Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000.
 Плавающий валютный курс // Энциклопедический словарь экономики и права

 Fixed vs Floating Exchange Rates, Kenen, 2000 
 Exchange Rate Regimes in the Modern Era: Fixed, Floating, and Flaky, 2011 
 The Choice of exchange rate regime, 1996, ISBN 1-85730-029-7 
 Exchange rate overshooting and the costs of floating, 2005 

Валютный рынок